Operación Phoenix podría referirse a:

Aspecto militar 
 Operación Fénix una operación del Ejército de Colombia, contra las FARC.
 Programa Phoenix, un programa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos contra el Viet Cong. Precursor de la Operación Cóndor.
 Incidente Vela, una prueba nuclear sospechada israelí-Sudafricana de 1979 supuestamente de nombre código "Operación Phoenix".
 Proyecto Phoenix (Sudáfrica), respuesta de Sudáfrica a la infiltración masiva de SWAPO de África del Sudoeste.
 Operación Phoenix (1966), Operación militar de la guerra de Vietnam, febrero de 1966 en la Provincia de Biên Hòa.

Otros 
 Operación Fénix (ferrocarril), proyecto reconstrucción de ferrocarriles victorianos comenzado en 1950 en la posguerra.
 Operation Phoenix (álbum), álbum de Good Riddance.